Labrea steht für:
 Lábrea, Municipality in der Mesoregion Sul Amazonense, Amazonas (Brasilien), Brasilien
 Flughafen Lábrea, Flughafen von Lábrea, Amazonas, Brasilien

LaBrea steht für:
 Anwendung für die Verlangsamung einer Netzwerkverbindung in der IT-Sicherheit, siehe Teergrube (Informationstechnik)

Siehe auch:
 La Brea